Herder:
 Johann Gottfried von Herder (1744, Mohrungen  1803, Weimar), filosof, teolog, și poet german
 (Maria) Caroline (Karoline) Herder, née Flachsland (1750  1809)

 Premiul Herder (), un premiu internațional cultural
 Listă de laureați ai premiului Herder

Vezi și 
 Păstor
 Cioban (Căprar)
 Ciobanu (nume)
 Hirt
 Juhász

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale